La stagione 1960-1961 è stata la cinquantottesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Ray Crawford del Ipswich Town con 39 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Ipswich Town e Sheffield United e  promosse in First Division 1961-1962.
  Portsmouth e  Lincoln City retrocesse in Third Division 1961-1962.

Voci correlate
First Division 1960-1961
Third Division 1960-1961
FA Cup 1960-1961
Football League Cup 1960-1961
FA Charity Shield 1961

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1960
Calcio nel 1961